Mark Santorelli (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel italo-canadien de hockey sur glace. Il est le frère du joueur Mike Santorelli.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||59 ||9 ||16 ||25 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Express de Burnaby || LHCB ||59 ||17 ||38 ||55 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Bruins de Chilliwack || LHOu ||72 ||29 ||53 ||82 ||46 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2  
|-
|2007-2008|| Bruins de Chilliwack || LHOu ||72 ||27 ||74 ||101 ||40 ||4 ||1 ||4 ||5 ||4
|-  
|2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 ||15 ||1 ||6 ||7 ||0
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||53 ||1 ||6 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||68 ||11 ||13 ||24 ||6 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 64|| 8|| 13|| 21|| 26|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 48|| 11|| 24|| 35|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 38|| 5|| 10|| 15|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| VIK Västerås HK || Allsvenskan || 14|| 2|| 4|| 6|| 6|| 10|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
|2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 14|| 31|| 45|| 12|| 13|| 4|| 8|| 12|| 4
|-
|2014-2015 || Villacher SV || EBEL || 40 || 8 || 24 || 32 || 16 || 4||2|| 2|| 4|| 2
|-
|2015-2016 || Villacher SV || EBEL ||41 || 9 || 14 || 23 || 12 || 9 || 0 || 5|| 5 || 10

Trophées et distinstions

EBEL 

 Il remporte le championnat avec le HC Bolzano en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du VIK Västerås HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du HC Bolzano